Alpujarra hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
La Alpujarra, comarca en las provincias de Almería y Granada.
Alpujarra Almeriense, comarca en la provincia de Almería.
Alpujarra Granadina, comarca en la provincia de Granada.
Área geográfica española conocida como el Sitio Histórico de la Alpujarra en Granada.

Lugares en Colombia
Alpujarra (Tolima), municipio en el departamento de Tolima.
Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín.
Estación Alpujarra (Metro de Medellín).